Святой Роман — христианские святые по имени Роман.

 Святой Роман из Карпенисия, преподобномученик, родился в Морее, был иноком на Афоне, пострадал за Христа в Царьграде, был усечен мечом турками в 1694 году, 18 (5) января.
 Святой Роман Лакедемонец (из некоторых источников Роман Лакедомонец, но так как город Лакедемон, то правильнее первый вариант), священномученик, из г. Лакедемон, жестоко страдал за ревностное проповедование Евангелие, веру и исповедание Иисуса Христа и принял мученическую кончину от меча турок в 1695 году. День памяти священномученика Романа Лакедомонца 19 (6) января.
 Святой Роман Самосатский, мученик, 11 февраля (29 января).
 Святой Роман, князь угличский, строитель храмов и богаделен во времена монгольского ига, 16 (3 февраля).
 Святой Роман из Пария Геллеспонтского, священномученик, диакон, 16 марта ст. стиля
 Святой Роман страстотерпец, 15 (2) мая.
 Святой Роман Ольгович, рязанский князь, мученик, 1 августа (19 июля).
 Святой Роман Римский, мученик, 23 (10) августа.
 Святой Роман Антиохийский (Сирийский), отшельник, чудотворец, творивший чудеса исцеления, 10 декабря (27 ноября).
 Святой Роман Сладкопевец, 14 (1) октября. Творец канонов, диакон, получивший в дар от Богородицы умение слагать церковные гимны и песни.
 Святой Роман Кесарийский, Антиохийский, священномученик, диакон, 1 декабря (18 ноября).
 Святой Роман Тырновский, преподобный, 2 марта (17 февраля).
 Святой Роман Киржачский, преподобный, чудотворец, 11 августа (29 июля).
 Святой Роман Реймсский, епископ (умер в 535 году), 23 октября.

См. также 
 Роман (имя)

Примечания